Kaguya-hime – la principessa splendente, personaggio del Racconto del Tagliatore di bambù, il più antico esempio della narrativa giapponese
 Kaguya – missione spaziale lunare lanciata nel 2007
 Kaguya – topo noto per un esperimento di partenogenesi

Fumetti 
 Kaguya Sumeragi – personaggio dell'anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion
 Kaguya – personaggio dell'anime Inuyasha
 Kaguya Otsutsuki – personaggio del manga e anime Naruto
 Kaguya Kimimaro – personaggio del manga e anime Naruto
 Kaguya Shinomiya – personaggio del manga e anime Kaguya-sama: Love is War
 Kaguya Yamai – personaggio della light novel e anime Date A Live
 Princess Snow Kaguya – nota in Italia come Principessa Neve di Luna, personaggio del film Sailor Moon S The Movie - Il cristallo del cuore